Натуральне число 2008
 2008 рік до нашої ери
 2008 рік нашої ери